Typ může být:

 nomenklatorický typ v botanice
 nomenklatorický typ v zoologii
 nomenklatorický typ v fytocenologii
 půdní typ – klasifikační jednotka v pedologii
 ideální typ – odborný sociologický pojem 
 datový typ
 typ (technika) – konstrukční jednotka některých strojů či přístrojů (např. u dopravních prostředků i jinde)
 prototyp

Související články 

 tip
 typizace
 typologie

Externí odkazy